Le Bento Vôlei est un club de volley-ball brésilien basé à Bento Gonçalves, et qui évolue au plus haut niveau national (Superliga).

Palmarès 
Néant.

Effectif de la saison en cours 
Entraîneur : Carlos Alberto Castanheira

Liens internes

Liens externes
 Site officiel du club — en portugais

Club de volley-ball au Brésil
Volley-ball au Rio Grande do Sul